Vicari (Palerm), municipi italià a la província de Palerm, a l'illa de Sicília
 Vicari (eclesiàstic), eclesiàstic que assisteix un superior en les seves funcions i que el substitueix en cas d'absència
 Vicari apostòlic, tipus de jurisdicció territorial de l'Església catòlica
 Vicari General, diputat principal del bisbe d'una diòcesi per a l'exercici de l'autoritat administrativa i posseeix el títol de corrent ordinari
 Vicari (herba), herba de la família de les liliàcies
 Turó del Vicari, muntanya entre els municipis de Fogars de la Selva (la Selva) i Sant Celoni (Vallès Oriental)